Las Parcelas peut désigner :

Las Parcelas, une station de la Ligne 5 du métro de Santiago, dans le commune de Maipú.

Las Parcelas, l'une des cinq paroisses civiles de la municipalité de Mara dans l'État de Zulia ;
 Las Parcelas, capitale de la paroisse civile de Las Parcelas, dans la municipalité de Mara dans l'État de Zulia.

Homonymie de toponyme